Трофологическая недостаточность — синдром, при котором наблюдается дисбаланс между потребностями организма и поступлением питательных веществ, что связано либо с недостаточным поступлением их с пищей, либо с нарушением утилизации в организме.

Классификация 
 Первичная
 Вторичная

Этиология 
Одной из причин является хронический панкреатит. Хронический панкреатит может способствовать развитию как первичной, так и вторичной Трофологической недостаточности.

Патогенез вторичной трофологической недостаточности 
Гиперметаболизм, мальабсорция, различные нарушения питания.

Клиническая картина 
Проявляется в виде трёх синдромов: квашиоркор, маразм и смешанная форма маразм-квашиокор.

Квашиоркор — белковая надостаточность, при которой наблюдается дефицит висцерального пула белков.

Маразм — белково-энергетическая недостаточность, характеризующаяся истощением соматического пула белков.

Источники 
 Маев И. В., Кучерявый Ю. А. Нарушение нутритивного статуса у больных с хроническим панкреатитом: клинические и патофизиологические аспекты квашиоркора // Вестник клуба панкреатологов

См. также 
 Хронический панкреатит
 Белково-энергетическая недостаточность

Синдромы
Метаболические заболевания